«The Original High» — третій студійний альбом американського поп-співака Адама Ламберта. Реліз відбувся 12 червня 2015 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Адама Ламберта
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном
Альбоми, спродюсовані Shellback
[[Категорія:Альбоми Warner Bros. Records]